Opeth — метал-группа из Швеции. Для ранней музыки Opeth характерно тяжёлое дэт-металическое звучание с добавлением мелодичных партий акустической гитары, элементов джаза, блюза и прогрессивного рока 1970-х годов. Вокалист Микаэль Окерфельдт (швед. Mikael Åkerfeldt) использует как чистый вокал, так и гроулинг. Название группы взято из книги Уилбура Смита The Sunbird, где «Opet» было названием вымышленного города.

Микаэль Окерфельдт — вокалист, гитарист и автор песен, является движущей силой Opeth.
Группа прочно укоренилась в скандинавских дэт-метал-группах, но со временем Opeth стали использовать прогрессивные, фолковые, блюз-роковые и джазовые партии в своих композициях (в правилах группы играть композиции длиной от 7 до 10 минут). Многие композиции включают акустические гитары и интермедии сильной динамической смены, а также смесь гроулинга и чистого вокала. Группа очень редко гастролировала в поддержку своих первых четырёх альбомов. Свой первый мировой тур группа провела в 2001 году, в поддержку Blackwater Park.

Биография

1990—1993 годы 
Шведская команда Opeth была образована в Стокгольме в 1990 году вокалистом Дэвидом Исбергом и несколькими его друзьями. Вскоре он предложил заменить басиста на Микаэля Окерфельдта (бывшего гитариста/вокалиста группы Eruption), что в итоге привело к ссоре и уходу из группы всех её участников. За исключением Исберга, состав группы был полностью обновлён: гитаристами стали Окерфельт и Андреас Димео, а чуть позже к Opeth присоединились ударник Андерс Нордин и басист Ник Доринг — бывшие коллеги Микаэля по Eruption. Первоначально Opeth играли дэт/блэк-метал. В феврале 1991-го Opeth отыграли в Стокгольме свой первый концерт, после которого из группы ушли Доринг и Димео. Перед вторым концертом к группе присоединились гитарист Ким Петерссон и басист Йохан ДеФарфалла (оба из группы Crimson Cat), однако последний покинул группу сразу же после этого концерта. На замену ему пришёл Петер Линдгрен, игравший до этого на гитаре в группе Sylt i Krysset. После третьего концерта группу покинул Петерссон, и вместо него вторым гитаристом стал Линдгрен. Потеряв интерес к группе, Исберг покидает группу в 1992 году, ссылаясь на творческие разногласия, обязанности которого взял на себя Окерфельдт. Группа стала меньше полагаться на бласт-бит и агрессию, типичную для дэт-метал. В музыку Opeth были включены акустические гитары и гитары гармонии. В дальнейшем это и стало основным звучанием Opeth. Стефан Гутеклинд пришёл в группу в качестве бас-гитариста в 1993 году, но ушёл из группы после подписания его первого контракта с лейблом Candlelight Records в 1994 году. Тогда в группе начал играть бывший участник Йохан ДеФарфалла, в качестве сессионного басиста для записи, но потом начал играть в основном составе, после выхода дебютного альбома Opeth в 1995 году. Но после первого же концерта ДеФарфалла уехал со своей подругой в Германию и был заменён другом Микаэля Питером Линдгреном. Позже ведущий гитарист Питтерссон был заменён Питером Линдгреном.

Orchid, Morningrise и My Arms, Your Hearse (1994—1998) 
Opeth записала свой дебютный альбом Orchid, с продюсером Даном Сванё в апреле 1994 года. Из-за проблем распределения с недавно созданной Candlelight Records альбом не был выпущен до 15 мая 1995, только в Европе. Orchid выходил за границы традиционного дэт-метала, благодаря акустической гитаре, фортепиано и чистому вокалу. Allmusic называли Orchid «блестящим», «поразительно уникальным» и «выходящим далеко за рамки прогрессивно-эпического / смертельно чудовищным, источая равные части красоты и жестокости».

После нескольких концертов в Соединенном Королевстве Opeth вернулись в студию в марте 1996 года, чтобы приступить к работе над вторым альбомом, который был спродюсирован Даном Сванё. Morningrise был выпущен в Европе 24 июня 1996 года. В этот альбом вошло 5 песен общей продолжительностью 66 минут, а самой длинной композицией стала «Black Rose Immortal», длившаяся 20 минут. Morningrise имел огромный успех, а музыкальный гид-сервис Allmusic оценил альбом в четыре звезды. Группа начала турне по Великобритании в поддержку Morningrise, а затем и в скандинавских турах с Cradle Of Filth. Во время гастролей Opeth привлекла внимание Century Media Records, с которой они подписали контракт на выпуск двух альбомов, первый из них должен был быть на международном уровне в 1997 году.

После тура Окерфельдт и Линдгрен попросили уйти из группы ДэФарфаллу, ссылаясь на личные причины, без согласия его самого. Когда Окерфельдт сообщил Нордину, тот был на отдыхе в Бразилии. Нордин покинул группу, и остался в Бразилии. Бывший барабанщик Amon Amarth Мартин Лопес ответил на газетное объявление, которое разместил Окерфельдт и вступил в состав Opeth в 1997 году. Лопес дебютировал в Opeth играя кавер-версию Iron Maiden «Remember Tomorrow», которая была включена в альбом A Call to Irons: A Tribute to Iron Maiden.

С увеличением бюджета группа начала записи с Century Media. Opeth начали работу над своим третьим альбомом, с известным шведским продюсером Фредриком Нордстремом, в Studio Fredman в августе 1997 года. В Группу был приглашен басист Мартин Мендес незадолго до записи, до этого Окерфельдт играл на бас-гитаре сам. My Arms, Your Hearse был выпущен и получил одобрение критиков 18 августа 1998 года. Это был первый международный релиз Opeth, альбом показал группу мировой аудитории. My Arms, Your Hearse ознаменовал собой начало изменений в звучании группы, уделяя внимание гитаре и гармонии в большей степени на прогрессивные рифы метала.

Первый прорыв (2000—2004) 
В 2000 году группа вновь сменила лейбл — на этот раз на Music for Nations. Пятый альбом — Blackwater Park, спродюсированный Стивеном Уилсоном (Porcupine Tree), — вышел в начале 2001 года. С концертами в поддержку нового альбома Opeth впервые посетили США, отыграв большое турне с Nevermore, выступили на нескольких европейских летних фестивалях, а осенью совершили своё первое собственное турне по Европе. Новый альбом принёс группе значительный успех, позволивший им выйти из андеграунда, в чём была заслуга и самих музыкантов, и продюсера Уилсона, и их звукозаписывающей компании. Сокращённая почти вдвое песня «The Drapery Falls» была выпущена на сингле и имела некоторый успех на радиостанциях США и Европы, а на песню «Harvest» был снят видеоклип. Летом 2002 года группа одновременно записала сразу два альбома. Deliverance был выпущен осенью и представлял собой Opeth в чуть более жёстком прочтении, однако же Damnation, выпущенный весной 2003-го, полностью состоял из меланхоличных полуакустических песен в духе прогрессивного рока 70-х без какого-либо намёка на тяжёлую музыку — на всех альбомах Opeth до этого стабильно было по одной-две таких песен. Альбомы были спродюсированы Стивеном Уилсоном совместно с участниками группы. Конец 2002-го и весь 2003 год группа гастролировала по всему миру, включая США, Канаду, Южную Америку и Австралию, а также выступила на многих фестивалях в Европе. Damnation попал на 193 место в чарте американского журнала «Billboard», что было своего рода достижением для Opeth. Песня «Windowpane» (вновь в урезанном виде) была выпущена на сингле, а также на неё был снят видеоклип.

В 2004 году был выпущен первый DVD Opeth Lamentations, запечатлевший выступление группы в лондонском зале «Shepherd's Bush Empire» 25 сентября 2003-го, а также содержащий полуторачасовой фильм о создании Deliverance и Damnation. Концерт состоял из двух частей — сначала был полностью исполнен альбом Damnation, а также близкая ему песня «Harvest», а после небольшого перерыва группа сыграла 5 более жёстких песен с Blackwater Park и Deliverance. Надо заметить, что такой сет-лист использовался во всем туре в поддержку Damnation, а концерт в американском Провиденсе и вовсе содержал только «мягкие» песни из всех альбомов Opeth. Также в этом турне с группой выступал клавишник Пер Виберг (Spiritual Beggars), который позже присоединился к группе на постоянной основе. Lamentations также стал последним релизом Opeth на Music for Nations, и после долгих поисков лейбла группа заключила контракт с Roadrunner Records.

В 2004 году также было отменено несколько концертов в связи с тяжёлым нервным состоянием Мартина Лопеса, а на последующих выступлениях его заменял легендарный Джин Хоглан (Dark Angel, Death, Strapping Young Lad). К концу тура Лопес снова присоединился к группе.

Мировая известность (2005) 

Весной и летом 2005-го Opeth записывали новый, восьмой альбом — Ghost Reveries, который был выпущен в августе. Альбом занял 84 место в чарте «Billboard», укороченная версия песни «The Grand Conjuration» была выпущена в качестве сингла, а также на неё был снят клип. У Мартина Лопеса вновь появились проблемы со здоровьем, а потому в клипе снимался Хоглан. В турне же с группой поехал Мартин Аксенрот (Witchery, Bloodbath). Официально об уходе Лопеса из группы и замены его Аксенротом было объявлено лишь в мае 2006-го. Все это время группа активно гастролировала по всему миру. Осенью Opeth приняли участие в североамериканском турне «Gigantour» вместе с Megadeth, Lamb of God, Arch Enemy, Overkill и др.

Концерт 9 ноября 2006 года в лондонском зале «Roundhouse» был записан для DVD, который вышел осенью 2007. В феврале 2007 группа официально объявила о том, что написана уже значительная часть материала для нового альбома. 17 мая Петер Линдгрен объявил о своем уходе из группы: «Я понял, что не могу отдавать себя группе на все 100 %, а это так или иначе плохо для Opeth». Тогда же было объявлено о замене Линдгрена Фредриком Окессоном (Talisman, Krux, Arch Enemy). 15 июля Opeth сыграли с новым гитаристом первый концерт — на фестивале Ilosaari Rock. 2 ноября 2007 года группа начала запись нового альбома Watershed в стокгольмской студии Fascination Street, а к февралю 2008-го работа над альбомом была полностью окончена. 5 февраля было объявлено название альбома, его трек-лист, а также дата выхода — 3 июня. 8 марта группа выступила на фестивале Melloboat — это было второе выступление Opeth в новом составе. На этом концерте впервые была исполнена песня с нового альбома — «Heir Apparent».

Heritage (2011–2013) 

К записи своего десятого по счету студийного альбома Opeth приступили 31 января 2011. Ребята уже договорились с хозяевами легендарной студии звукозаписи Atlantis studios (ex Metronome studios, Стокгольм, Швеция), а также с Jens Bogren, который также поучаствовал в процессе работы над записью. Сведением занялся Стивен Уилсон (Porcupine Tree, выпуском занялась Roadrunner Records). 

Вскоре после того, как в апреле 2011 года было завершено сведение нового альбома, Opeth объявили, что клавишник Пер Виберг освобожден от своих обязанностей в группе. В заявлении для прессы Микаэль Окерфельдт объяснил свое решение, сказав: «Мендес, Акс, Фредрик и я пришли к решению, что мы должны найти замену Перу сразу после записи нового альбома, и это не стало для него сюрпризом. Он, в свою очередь, думал об уходе, так что можно сказать, что это было обоюдное решение. Здесь нет никакой вражды, просто отношения, которые подошли к концу, и все». 

Десятый альбом Opeth, Heritage, был выпущен 14 сентября 2011 года и получил в целом положительные отзывы. Альбом был продан тиражом 19 000 копий в Соединенных Штатах за первую неделю выпуска и дебютировал под номером 19 в чарте Billboard 200. Heritage дебютировал под номером четыре в Швеции, на родине группы.

Heritage стал вторым альбомом Opeth, в котором не было гроулинга, и он имел гораздо более прогрессивный стиль, чем предыдущие альбомы группы. На этом альбоме Opeth активно экспериментировали со звучанием в стиле классического прогрессивного рока образца начала 70-х.

Состав

Текущий состав 
 Микаэль Окерфельдт — ритм- и соло- гитары (с 1990), вокал (с 1992), акустическая гитара, бас-гитара, sound effects, mixing, engineering, production, фортепиано, меллотрон
 Фредрик Окессон — соло и ритм-гитара, акустическая гитара (c 2007)
 Мартин Мендес — бас-гитара, контрабас (с 1997)
 Йоаким Свалберг — клавишные, пианино, меллотрон, синтезатор, бэк-вокал, перкуссия (с 2011)
Валттери Вяйринен – ударные (с 2022)

Бывшие участники 
 Петер Линдгрен — гитара (1991—2007)
 Мартин Лопес — ударные (1997—2005)
 Андерс Нордин — ударные (1990—1997)
 Йохан ДеФарфалла — бас-гитара (1991, 1994—1996)
 Дэвид Исберг — вокал (1990—1992)
 Стефан Гутеклинт — бас-гитара (1992—1993)
 Ник Доринг — бас-гитара (1990—1991)
 Андреас Димео — гитара (1991)
 Ким Петерссон — бас-гитара (1991)
 Пер Виберг — клавишные, бэк-вокал (2005—2011)
 Мартин Аксенрот («Axe») — ударные, перкуссия (2006—2021)
 Сами Карппинен – гастролирующие ударные (2021)

Дискография

Номерные альбомы 
 Orchid (1995, Candlelight Records)
 Morningrise (1996, Candlelight Records)
 My Arms, Your Hearse (1998, Candlelight Records)
 Still Life (1999, Peaceville Records)
 Blackwater Park (2001, Music for Nations)
 Deliverance (2002, Music for Nations)
 Damnation (2003, Music for Nations)
 Ghost Reveries (2005, Roadrunner Records)
 Watershed (2008, Roadrunner Records)
 Heritage (2011, Roadrunner Records)
 Pale Communion (2014, Roadrunner Records)
 Sorceress (2016, Nuclear Blast)
 In Cauda Venenum (2019, Nuclear Blast)

Концертные альбомы 
 The Roundhouse Tapes (2007, Peaceville Records)

EP 
 Still Day Beneath The Sun (2003)
 Burden (2008)
 The Devil’s Orchard — Live At Rock Hard Festival (2011)

Синглы 
 Hope Leaves (2003)
 Selections From Ghost Reveries (2005)
 Mellotron Heart (2008)
 Watershed Radio Sampler (2008)
 The Throat Of Winter (2010)

Видео 
 Lamentations DVD (2004, Music for Nations)
 Live At Academy DVD (2006, Manchester, Uk 2006-11-10)
 The Roundhouse Tapes DVD (2008, Peaceville Records)
 In Live Concert at The Royal Albert Hall DVD (2010)

Другое 
 ''Collector's Edition Slipcase 5 CDs (2006, Koch Records)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Сайт Roadrunner Records 

Дэт-метал-группы Швеции
Прогрессив-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Исполнители Roadrunner Records
Квартеты
Квинтеты
Музыкальные коллективы из Стокгольма